Santa Margarida d'Escòcia, reina consort de Malcolm III d'Escòcia
 Margarida I d'Escòcia, princesa noruega, reina d'Escòcia entre 1286 i 1290.
 Margarida d'Escòcia i de Beaufort (1424 - Chalons-sur-Marne, 1445), princesa d'Escòcia filla de Jaume I d'Escòcia